То́мас (Том) Я́гги (; ) — английский кёрлингист, спортивный функционер.

В составе мужской сборной Англии участник тринадцати  (лучший результат — десятое место в ). Многократный . В составе смешанной парной сборной Англии участник  (заняли двадцать шестое место). .

С 2020 является президентом Ассоциации кёрлинга Англии ().

Достижения 
 : золото (2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022).
 : золото (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Tom Jaeggi | English curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Спортивные функционеры Великобритании